Тамара Давыдовна Каценеленбоген (1894, Двинск, Витебская губерния — 1976, Ленинград) — советский , градостроитель, специалист по проектированию общественных зданий.

Биография 
Родилась в Двинске, в семье меламеда Давида Семёновича Каценеленбогена (1859—?), уроженца Вильны, и Анны Николаевны Каценеленбоген (1862—?), родом из Поневежа, живших на углу Дворянской и Владимирской улиц, дом № 19-3. В 1911—1916 годах, училась на архитектурном отделении Женского политехнического института, — первого в Российской империи высшего технического учебного заведения для женщин.

В 1923 году окончила архитектурный факультет Академии художеств в Петрограде. По её проектам выстроен ряд зданий в Ленинграде и других городах Советского Союза.

Избранные работы 
 Конкурс на проект Дворца Труда в Москве (1923)
 Проект застройки района ТЭЖЭ в Калуге (1930)
 Проект планировки и застройки центра Мурманска (1930)
 Санаторий «Новые Сочи» (1955)
 Жилые здания по улице Смолячкова, 14-16, Санкт-Петербург (совместно с Г. А. Симоновым и В. А. Жуковской)
 Бабуринский жилмассив, Лесной проспект, Санкт-Петербург (совместно с Г. А. Симоновым и В. А. Жуковской, 1927—1930)
 Батенинский жилмассив, Лесной проспект, Санкт-Петербург (совместно с Г. А. Симоновым, Б. Р. Рубаненко, П. С. Степановым и В. А. Жуковской, 1927—1934)

Литература 
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 2. Soviet Avant-garde: 1917–1933. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2021. С. 58. 
 В. Г. Исаченко. Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. Санкт-Петербург, Лениздат, 2000. ISBN 5-289-01928-6. Стр. 661.

Ссылки 
 Каценеленбоген, Тамара Давыдовна 
 Каценеленбоген на сайте СОВАРХ
 Каценеленбоген на сайте Энциклопедия Санкт-Петербурга 
 Каценеленбоген на сайте Архитектура Сочи

Примечания 

Женщины-архитекторы